Effendi Ketwaru heeft meerdere betekenissen:
 Effendi Ketwaru sr. (1933-2005), een Surinaams musicus (mandolinist)
 Effendi Ketwaru jr. (1956), een Surinaams schrijver